Daily peut faire référence à:

 Bill Daily (1928-2018), acteur américain
 Elizabeth Daily (née en 1961), actrice américaine
  (1888-1965), juriste américain

Presse 
 Daily Mail,  journal britannique
 The Daily Mirror, quotidien britannique

Automobile 
 le Daily, un utilitaire du constructeur italien Iveco

Autres 
 Daily Bread, album musical sorti en 2011